Esta é uma lista de futebolistas do Progresso Associação do Sambizanga.

Por ano

2016 
Atualizado até 30 de Janeiro de 2016.

2017 
Equipa Técnica
Foto Kito RibeiroKito Ribeiro
Foto DioneDione
Foto MatateuMatateu
Foto MbalaMbala
Foto Rui OliveiraRui Oliveira
Guarda-Redes
Foto Patrick Nyame - Patrick Nyame
Foto Titi - Titi
Foto Landu - Landu
Foto Bodrick - Bodrick
Defesas
Foto Norberto - Norberto
Foto Silva - Silva
Foto Dieu Massadila - Dieu Massadila
Foto Zau - Zau
Foto Eliseu - Eliseu
Foto Lunguinha - Lunguinha
Foto Lawrence - Lawrence
Foto Jonathan - Jonathan
Médios
Foto Cachi - Cachi
Foto Kibeixa - Kibeixa
Foto Buchinho - Buchinho
Foto Almeida - Almeida
Foto Celso - Celso
Foto Cuca - Cuca
Foto Megue - Megue
Foto Luís - Luís
Foto Gacá - Gacá
Avançados
Foto Tshabalala - Tshabalala
Foto Tino - Tino
Foto René - René
Foto Patrick Anfumu - Patrick Anfumu
Foto Fofó - Fofó
Foto Fosso - Fosso
Foto Bruno - Bruno
Foto Sérge Seko - Sérge Seko
Foto Vá - Vá
Foto Yano - Yano
Foto Tshibuabua - Tshibuabua

Progresso Associação do Sambizanga